

Geografia
 Thiéry – comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime

Persone
 Alima Boumediene-Thiery (1956) – politico francese
 Eugène Thiery (1875-1961) – pittore francese